Brakel – miejscowość w Belgii
 Brakel – miejscowość w Holandii
 Brakel – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Höxter